Schützenstraße 1 steht für:

 Schützenstraße 1 (Bamberg)
 Schützenstraße 1 (Coburg)